Финал Кубка Футбольной лиги 2015 () — футбольный матч, который состоялся 1 марта 2015 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 55-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В нём встретились лондонские клубы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка лиги 
 Кубок лиги на BBC 

2015
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2015
Кубок Футбольной лиги 2015